ДМФ — аббревиатура, которая может означать:

 Диметилфумарат
 N,N-Диметилформамид, Диметилформамид (ДМФА)